Bernex (Frankrijk), een gemeente in het departement Haute-Savoie
Bernex (Zwitserland), een gemeente in het kanton Genève